A fixpont lehetséges jelentései:

 Fixpont: a matematikában egy olyan pont, amelyet valamilyen leképezés önmagába visz.
 Fixpont: havonként megjelenő közösségi sajtótermék Solymáron.
 Fixpont: Statikailag határozott szerkezeteknek az a pontja, mely nem mozdul el a terhelés alatti alakváltozás vagy hőtágulás hatására sem.